André van der Bijl (1928-2022), missionnaire chrétien néerlandais ;
 Guillaume Bijl (1946-), artiste belge ;
 Martine Bijl (1948-2019), chanteuse, écrivain et actrice néerlandaise.